Ел Пардо има више значења:

 Ел Пардо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пардо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пардо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику